Seč (Kočevje), een plaats in Slovenië
 Seč (Slowakije), een gemeente
 een Tsjechische gemeente:
 Seč (okres Chrudim)
 Seč (okres Plzeň-jih)
 Seč (okres Ústí nad Orlicí)
 Vidlatá Seč